Magdalenenstraße 3 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Magdalenenstraße 3 (Darmstadt)
 Magdalenenstraße 3 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Eutritzsch (K–Z)
 Magdalenenstraße 1–5 in Recklinghausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Recklinghausen
 Magdalenenstraße 3 in Wien, siehe Liste der Wiener Gemeindebauten/Mariahilf